Leukefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Dago Leukefeld (* 1963), deutscher Handballtrainer
 Horst Leukefeld (* 1939), deutscher Stadtplaner und Bildhauer
 Ina Leukefeld (* 1954), deutsche Politikerin 
 Karin Leukefeld (* 1954), deutsche Journalistin
 Peter Leukefeld (1937–1983), deutscher Schriftsteller und Journalist
 Timo Leukefeld (* 1969), deutscher Unternehmer